El Tros del Safareig és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat just al sud-est de la vila, a tocar de l'Era del Moliner de Placito, a migdia de la Bancalada de Manel i a ponent de los Esclots.

Safareig